Huckleberry Finn (personage), een bijpersonage uit het boek De Lotgevallen van Tom Sawyer en hoofdpersoon uit het boek De lotgevallen van Huckleberry Finn
 Huck Finn (1937), een film uit 1937 geproduceerd door Paramount
 The Adventures of Huckleberry Finn (1939)
 The Adventures of Huckleberry Finn (1960)
 Huckleberry Finn (1931), een filmkomedie van Norman Taurog
 Huckleberry Finn (1974), een musicalfilm uit 1974
 Huckleberry Finn (1975), een film uit 1975
 Huckleberry Finn (anime), een animeserie uit 1976
 The Adventures of Huck Finn (1993), een film uit 1993